Кенсингтон има више значења:
 Кенсингтон (Лондон), лондонски дистрикт
 Кенсингтонска палата
 Кенсингтон (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Кенсингтон (Конектикат), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Конектикат
 Кенсингтон (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Кенсингтон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Кенсингтон (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
 Кенсингтон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Кенсингтон (Острво Принца Едварда), је варош у канадској провинцији Острво Принца Едварда